Яюк Басукі і Міягі Нана hanno battuto in фінал Йоне Каміо і Наоко Кадзімута 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Аманда Кетцер /  Лінда Вілд (чвертьфінал)
 Карін Кшвендт /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (чемпіонки)
 Кеммі Макгрегор /  Шон Стаффорд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Sapporo Open